Torre de Pedra kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Torre de Pedra (ort), São Paulo, 
 Torre de Pedra (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar